Нилин — русская фамилия — псевдоним, образованный от фамилии Данилин.

Известные носители 
 Нилин, Александр Павлович (род. 1940) — спортивный журналист, литературный критик и писатель.
 Нилин, Михаил Павлович (род. 1945) — российский психоаналитик, писатель и сценарист.
 Нилин, Павел Филиппович (1908—1981) — русский советский писатель, сценарист и драматург, журналист. Лауреат Сталинской премии второй степени (1941).